Le vie discendenti sono, in neuroanatomia, l'insieme delle fibre nervose che trasmettono i messaggi motori dalla corteccia cerebrale alle fibrocellule muscolari. Vengono classicamente divise in due sistemi:

 Sistema piramidale, che comprende la via corticospinale.
Via corticonucleare che va dal tronco encefalico ai muscoli della faccia (non passa per il sistema piramidale)
 Sistema extrapiramidale, che comprende tutte le vie motorie ad esclusione di quelle del sistema piramidale

Note

Bibliografia
 
Neurologia
Anatomia